Björkö kyrka kan syfta på:

Björkö kyrka, Bohuslän i Göteborgs stift
Björkö kyrka, Småland i Växjö stift
Björkö-Arholma kyrka
Nedertorneå kyrka